Коваль — украинская фамилия и топоним:

Носители фамилии 

 
 Коваль, Алексей Григорьевич (1904—1985) — украинский советский партийный и государственный деятель, заместитель председателя Совета Министров УССР.
 Коваль, Алла Петровна (1923—2009) — советский языковед и педагог.
 
 
 Коваль, Аркадий Константинович (род. 1958) — российский актёр, режиссёр, педагог.
 
 Коваль, Валерий Николаевич (1952—1998) — глава администрации города Тамбова.
 Коваль, Василий Петрович (1907—1937) — белорусский писатель, поэт.
 Коваль, Вера Вячеславовна (род. 1983) — российская дзюдоистка.
 Коваль, Виктор Станиславович (1947—2021) — русский поэт, прозаик, художник, актёр кино.
 Коваль, Виктория Александровна (род. 1985) — украинская лучница.
 
 Коваль, Владислав Эдуардович (род. 1949) — живописец, график, иллюстратор, геральдист.
 Коваль, Вячеслав Станиславович (род. 1945) — украинский политик.
 Коваль, Григорий Павлович (1921—1997) — советский поэт, педагог.
 Коваль, Дмитрий Иванович (1918—1943) — Герой Советского Союза.
 Коваль, Евгений Анатольевич (род. 1973) — советский и российский футболист.
 Коваль, Емельян Васильевич (1920—2019) — деятель украинского национально-освободительного движения, член провода ОУН.
 Коваль, Жорж Абрамович (1913—2006) — советский атомный разведчик в США, Герой России.
 
 Коваль, Игорь Николаевич (род. 1955) — украинский политолог, исследователь международных отношений.
 Коваль, Иосиф Ильич (1865—после 1917) — член Государственной думы IV созыва от Подольской губернии, крестьянин.
 Коваль, Йоанн (род. 1987) — французский бегун на 3000 метров с препятствиями.
 Коваль, Ксенофонт Епифанович (1903—1944) — Герой Советского Союза.
 Коваль, Людмила Михайловна (1933—2020) — советский историк, библиограф и библиотековед.
 Коваль, Максим Анатольевич (род. 1992) — украинский футболист.
 Коваль, Мариан Викторович (1907—1971) — советский композитор.
 
 Коваль, Мэри Робинетт (род. 1969) — американская писательница и кукловод.
 Коваль, Никита (род. 2002) — молдавский футболист.
 
 Коваль, Орест Романович (род. 1949) — советский и украинский пианист, органист, педагог, продюсер.
 Коваль, Павел Григорьевич (род. 1957) — советский футболист, российский тренер.
 Коваль, Пётр Андреевич (1945—2018) — украинский оперный певец.
 Коваль, Роман Олегович (род. 1978) — российский политик, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга в 2016—2021 годах.
 Коваль, Сусанна Васильевна (1909—1978) — советская актриса.
 Коваль, Фёдор Тихонович (1907—1982) — советский партийный деятель, 2-й секретарь Львовского обкома КПУ.
 Коваль, Чарльз Томас (1940—2011) — американский астроном, обнаруживший большое количество спутников, астероидов и комет.
 

 Коваль, Элеонора Захаровна (род. 1930) — советский и украинский миколог, доктор биологических наук, профессор.

Двойные фамилии 
 Коваль-Самборский, Иван Иванович (1893—1962) — актёр.
 Мазепа-Коваль, Галина Исааковна (1910—1995) — украинская художница-модернист, иллюстратор.

Топоним 
 Коваль — город в Польше.
 Коваль — село в Казахстане.
 Коваль — сельская гмина (волость) в Польше.
 Коваль — река в Архангельской области, приток Совы.

См. также 
 
 
 Ковалов

Примечания